Schieber bezeichnet:
 ein Teil eines speziellen Essbestecks für Kleinkinder
 ein Steckbecken, dient Bettlägerigen zur Verrichtung der Notdurft 
 einen Absperrschieber, eine Armaturenart, mit der Rohre abgesperrt („abgeschiebert“) werden
 eine Einrichtung bei Verbrennungsmotoren zum Steuern des Gaswechsels (vgl. Schiebermotor, Drehschieber)
 einen Teil einer Dampfmaschine, siehe Steuerung (Dampfmaschine)
 den beweglichen Teil eines Reißverschlusses
 den beweglichen Einsatz eines Spritzgußwerkzeuges, mithilfe dessen Hinterschnitte erzeugt werden können
 einen langsamen Tanz, siehe Stehblues
 eine Variante des Kartenspiels Jass, siehe Jass #Schieber
 eine Variante der Kartenspiele Skat und Schafkopf, siehe Schieberamsch
 einen Münzschieber, ein Geldspiel-Automat
 einen Schwarzmarktlieferanten, häufige Bezeichnung bei illegalen Warentransporten an der innerdeutschen Grenze
 einen Schieber, die alte Berliner Bezeichnung für einen Vorarbeiter
 einen Schieber, eine Kopfbedeckung, siehe Schiebermütze
 einen tatsächlich oder gefühlt unfair entscheidenden Schiedsrichter (abwertend)
 einen Brot- oder Brötchenschieber in einer Bäckerei zur Ofenbeschickung und -entleerung

Schieber ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Schieber (1875–1946), deutscher Architekt
 Anna Schieber (1867–1945), deutsche Schriftstellerin
 Helmut Schieber (1938–2011), Präsident der LZB Baden-Württemberg
 Julian Schieber (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Martin Schieber (1966–2014), deutscher Historiker
 Rudolf Schieber (1901–1965), deutscher Unternehmer
 Waldemar Schieber (* 1927), deutscher Hornist
 Walther Schieber (1896–1960), Chemiker und Chef des Rüstungslieferungsamtes im Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion 
 Wilhelm Schieber (1887–1974), niedersorbischer Maler